Béavogui ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Lansana Béavogui (1923–1984), guineischer Politiker, Premierminister von Guinea (1972–1984)
 Mohamed Béavogui (* 1953), guineischer Diplomat und Politiker, Premierminister von Guinea (2021– )